Кангра:

 Кангра — округ в штате Химачал-Прадеш (Индия).
 Кангра — город в одноименном округе штата Химачал-Прадеш (Индия).
 Кангра — форт на окраине города Кангра. 
 Кангра — долина в округе Кангра штата Химачал-Прадеш (Индия).
 Кангра — вид чая.